separatie (luchtverkeersleiding)
 separatie (sociologie)
 Separatie (psychiatrie)